Villa Rotonda steht für:

 Villa Rotonda, Villa von Andrea Palladio bei Vicenza, Venetien, Italien, siehe La Rotonda
 Villa Rotonda, Landhaus in der Stadt Faenza, Provinz Ravenna, Emilia-Romagna, Italien, siehe Villa Laderchi

Siehe auch:
 Rotonda (Begriffsklärung)